Charlie Aitken – calciatore scozzese nato nel 1932
 Charlie Aitken – calciatore scozzese nato nel 1942